Die Liste der Gedenktafeln in Berlin-Tiergarten enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Tiergarten 

!
!Gedenktafeln in Tiergarten
!Berlin-Tiergarten
Gedenktafeln in Berlin-Tiergarten